Het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN) is een in Antwerpen gevestigd archief-, documentatie- en onderzoekscentrum waar historische bronnen worden verzameld, ontsloten en gevaloriseerd over personen en organisaties binnen de Vlaamse Beweging. Het archief is opgericht in 1984.

De collectie is deels vrij raadpleegbaar, deels raadpleegbaar overeenkomstig de geldende wetgeving en bepalingen. Regelmatig werkt het archief mee aan publicaties, tentoonstellingen en andere realisaties over de Vlaamse Beweging.

In het blad ADVN-Mededelingen worden de aanwinsten gepubliceerd, waaronder veel persoonsarchieven (politici, historici, andere betrokkenen). Het blad Wetenschappelijke Tijdingen bevat artikels, recensies en signalementen omtrent de geschiedenis van de Vlaamse Beweging.

In het bestuur van het ADVN zitten historici en personen uit de brede Vlaamse beweging. Het centrum wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

In de recente jaren heeft de instelling haar verzamel- en studieterrein uitgebreid tot Europese nationalistische bewegingen en verwante thema's zoals identiteit, migratie, enz.

Externe links 
 Website ADVN
 Website NISE

Organisatie binnen de Vlaamse Beweging
Archief in België